Meng Shan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Meng Shan (bergskedja i Kina), Shandong, 
 Guimeng Ding, berg, Shandong, 

Robotskapade Kinaförgreningar